Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 81 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 18 августа в Риоцентро (павильон 6). В соревнованиях примут участие 26 спортсменов из 26-и стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине был российский боксёр Егор Мехонцев, который после Игр в Лондоне перешёл в профессионалы. Впервые с 1980 года боксёры на Олимпийских играх будут выступать без защитных шлемов

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) 

Бокс на летних Олимпийских играх 2016